La Copa de Campeones de Europa 1981-82 fue la edición número 27 en la historia de la competición. Se disputó entre octubre de 1981 y mayo de 1982, con la participación inicial de 33 equipos, representantes de 32 federaciones nacionales diferentes.

El Liverpool, vigente campeón, fue eliminado en cuartos de final por el CSKA Sofia, equipo que también había eliminado al Nottingham Forest, vigente campeón de la edición anterior, por lo que el conjunto búlgaro es el primer club en eliminar al vigente campeón durante 2 años consecutivos.

La final, a partido único, tuvo lugar el 25 de mayo de 1982 en el Stadion Feijenoord de Róterdam, en Países Bajos, y en ella se enfrentaron el Aston Villa y el Bayern Múnich. Venció el equipo de Birmingham por 1-0, estableciendo así una marca de 6 triunfos consecutivos del fútbol inglés en la máxima competición europea.

Transcurridos ocho minutos de la primera parte, el veterano guardameta del Aston Villa, Jimmy Rimmer, se tuvo que marchar lesionado, y fue sustituido por su joven suplente Nigel Spink quien resultó decisivo en la victoria del equipo de Birmingham.

El portero Rimmer se convirtió en el segundo jugador en ganar la Copa de Europa con dos clubes distintos después de Saul Malatrasi, puesto que ya la ganó en 1968 con el Manchester United, aunque al igual que el italiano no disputó aquel partido.

Ronda previa

Rondas siguientes

Final

Máximos goleadores
Tabla de máximos goleadores de la Copa de Europa 1981–82:

Enlaces

Temporadas de la Liga de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA